Filipovský je příjmení těchto osobností:
 Dominik (Josef) Filipovský (1833–1914) – premonstrátský kněz v západních Čechách, autor kázání v němčině
 František Filipovský (1845–1919) – flétnista, hudební skladatel, regenschori a kapelník v Přelouči
 František Filipovský (1907–1993) – divadelní, filmový a televizní herec, dabér, syn Františka (skladatele). Jsou po něm pojmenovány Ceny Františka Filipovského.
 Karel Filipovský (1843–1916) – středoškolský profesor v Brně a Praze, autor knih o moravské vlastivědě
 Oldřich Filipovský (1890–1949) – klavírista, hudební spisovatel a redaktor

přechýlená forma
 Pavlína Filipovská (* 1941) – herečka, zpěvačka a moderátorka, dcera Františka (herce)

pseudonym
 Filipovský, vl. jm. Ján Mihál (1891–1969), slovenský jazykovědec

Související články 
 Filipovský pramen, zdroj Chrudimky
 Filipovský zázrak, mariánské zjevení ve Šluknovském výběžku r. 1866
 Filipov, název několika osad v Česku